Бинц () — многозначный термин.

 Бинц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Бинц — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Персоналии 
 Бинц, Доротея (1920—1947) — надзирательница концентрационного лагеря Равенсбрюк, нацистская преступница.
 Бинц, Карл (1832—1913) — немецкий врач и фармаколог; профессор.
 Бинц, Манфред (род. 1965) — немецкий футболист и футбольный тренер, играл на позиции защитника.

См. также 
 BINZ GmbH & Co. — автомобилестроительная компания

Примечания